Esta é uma lista de episódios da quarta temporada de Naruto. Foi exibida em 2004, e compreende do episódio 78 ao 102. 

Episódios de Naruto
Naruto 04